Купата на УЕФА 1996/97 е 26-ото издание на този турнир.

Предварителен кръг

Квалификационен кръг

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Шампионска лига 1996/97
 Купа на носителите на купи 1996/97
 Купа Интертото 1996

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1996/97

Лига Европа